Daymare Town je herní série flashových point-and-click adventur, kterou vytvořil Mateusz Skutnik. Je výjimečná svým stylem a grafikou. Zatím má 4 díly, ale je v plánu nespočet dalších.

Děj hry
Zprvu zdá se zcela opuštěné město, kde jen fouká vítr. Později ale určitě narazíte na nějaké podivné obyvatele tohoto města, ale většina z nich není moc vlídná a většinou si hledí svého. Vy musíte vyřešit různé hádanky a pomoci některým obyvatelům.

Díly hry

Hlavní děj
Daymare Town 1 (červenec 2007)
Daymare Town 2 (květen 2008)
Daymare Town 3 (březen 2010)
Daymare Town 4 (září 2013)

Minihry
Daymare Invaders (únor 2012)
Daymare Kite (červenec 2012)
Daymare Cat (červen 2013)

Odkazy

Reference

Externí odkazy

daymaretown.com – Oficiální stránka Daymare Town
mateuszskutnik.com – Oficiální stránka autora hry
submachine.blog.cz  – Česká stránka o Daymare Town a dalších hrách Mateusze Skutníka

Webové hry
Adventury